Rethwisch peut faire référence à :
 Rethwisch, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;
 Rethwisch, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.